En France :
Portes, commune française de l'Eure
Portes, commune française du Gard
En Grèce (prononciation : POR-tesse) :
Portes, commune grecque d'Aigina
Portes, commune grecque d'Achaea
Portes-en-Valdaine, commune française de la Drôme
Portes-lès-Valence, commune française de la Drôme
Les Portes-en-Ré, commune française de la Charente-Maritime
Château de Portes

 Adolphe François René de Portes (1790-1852), homme politique français ;
 Alain Portes (1961-), handballeur français ;
 Jean-Christophe Portes (1966-), journaliste, réalisateur de documentaires et écrivain français ;
 Pascal Portes (1959-), joueur de tennis français ;
 Thomas Portes (1985-), homme politique français.

Voir aussi 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France